Die Gazprom Hungarian Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. April 2018 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden zum 66. Mal in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Gazprom Hungarian Open, welche nur zur ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 561.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 22. April 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Budapest